Wangwenzhuang (kinesiska: 王稳庄, 王稳庄镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 27 kilometer söder om stadens centrum. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wangwenzhuang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xiaozhan,  km öster om Wangwenzhuang. Trakten runt Wangwenzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin

WP:Projekt Kina